Bederf van vet, rans of ranzig is een manier van bederf van vet
De smaak en geur van ranzig vet, onder andere veroorzaakt door boterzuur
 Kevin Rans (1982), een Belgisch atleet, gespecialiseerd in polsstokhoogspringen, tevens sprinter
 Paul Rans, een Belgische radiopresentator, zanger en luitenbouwer
 Rans (muts), een hoofddeksel
 verkorting voor ransel, een vierkante rugtas voor soldaten en reizigers
 Reynolds-gemiddelde Navier-Stokesvergelijkingen (Reynolds-averaged Navier–Stokes equations, RaNS), vergelijkingen voor berekeningen aan (vooral) turbulente vloeistofstromingen
RANS, een Amerikaanse producent van vliegtuigen, ligfietsen en toebehoren
 Rans (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Rans (Portugal), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel
 Rans, een plaats in de Oostenrijkse gemeente Aldrans
 De paartijd van de vos (dier)